Афінська школа:

 Афінська школа — напрям в середньому платонізмі I — II століть 
 Афінська школа — напрям в неоплатонізмі кінця IV — середини VI століть 
 Афінська школа — фреска Рафаеля